

Пелим — річка у Свердловській області, ліва притока Тавди
 Пелим — селище міського типу, Пелимський міський округ, Свердловська область
 Пелим — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область